Восстание Шахкулу (9 апреля 1511 — 2 июля 1511) — широкомасштабное народное восстание в юго-восточной Анатолии в 1511 году, проводимое под шиитскими и сефевидскими лозунгами и направленное против владычества Османской империи. Хотя восстание проводилось под религиозными лозунгами, оно было серьёзной попыткой земледельцев и кочевников-скотоводов Малой Азии оказать вооруженное сопротивление усилению феодальной эксплуатации. Повстанцы требовали освобождения от тягостных налогов, ликвидации произвола и насилия чиновников и призывали население к отказу от повиновения властям. Восстание получило своё название благодаря предводителю повстанцев Шахкулу Текели. Его смерть в бою означала конец восстания.

Предыстория 
В начале XVI века Исмаил I закрепил Персию за Сефевидским государством. Он, будучи шиитом, также симпатизировал туркменским племенам, проживающим на территории Османской империи. Он послал своих людей в османские земли (которые обычно использовали неофициальный титул халифа), чтобы привлечь сторонников. Его действия не ускользнули от внимания османов, но Османская империя была слишком занята предстоящим наступлением периода междуцарствия в течение последних лет правления немощного султана Баязида II. Таким образом, Исмаил мог заручиться немалой поддержкой среди османских подданных.

Одним из таких сторонников стал Карабыйык-оглу, взявший себе прозвище Шахкулу, то есть «Раб шаха» (шаха Исмаила). В османских источниках он обычно упоминается как Шайтанкулу (Шейтан-кули), то есть «Раб сатаны». Он проживал на территории под названием Текели, названной именем бывшего бейлика Текке в деревне близ Антальи на юго-востоке Турции. Шахкулу и его отец в течение некоторых лет вели аскетический образ жизни, жили в пещерах, постоянно молясь. Своей праведностью они завоевали широкую популярность среди населения Анатолии. Шахкулу был одновременно и религиозным лидером, и предводителем восстания; он провозгласил себя «спасителем», и число его сторонников росло. Он лишь ждал удобного момента для выступления. Такая возможность представилась, когда вспыхнула борьба между сыновьями султана Баязида II за престол отца.

Ход событий 
Сначала, имея 10 тысяч сторонников (кызылбашей и шиитов), Шахкулу двинулся в Кютахью, столицу бейлербейства Анатолии.

По дороге Шахкулу напал на караван принца Коркута (), одного из претендентов на трон, в первые дни междуцарствия направлявшегося из Антальи в Манису, чтобы расположиться поближе к столице, и украл перевозимую в нём казну. Затем он начал атаковать небольшие города, убивая местных чиновников. Также он совершил набег на Алашехир с целью захватить часть султанской казны.

Только тогда османские войска под командованием бейлербея Антальи по имени Карагёз Ахмед-паша (у Орудж-бека — Каракуш) были посланы остановить Шахкулу, но были разгромлены повстанцами. После этого слава Шахкулу возросла. Тогда к нему присоединились крестьяне, а также некоторые недовольные землевладельцы-тимариоты. К тому времени численность восставших достигла уже 20 тысяч.

Вскоре силы повстанцев снова встретились с войском Ахмед-паши недалеко от Кютахьи. В жестокой битве восставшие одержали вторую крупную победу. Сам бейлербей попал в плен и был казнён по приказу Шахкулу у стен крепости Кютахья. Казнь была проведена прямо на глазах у защитников крепости, и этим самым, вероятно, Шахкулу хотел убедить их сдаться, но безуспешно. Его войско опустошило окрестности города и двинулось на Бурсу. А после очередного нападения на караван и убийства высокопоставленного государственного деятеля Шахкулу стал в глазах своих сторонников непобедимым.

К тому времени, восстание охватило обширную территорию от Антальи до побережья Мраморного моря. Повстанцы практически изгнали османов из Малой Азии. 21 апреля 1511 года судья Бурсы написал командиру янычар, что если он и его люди не придут в город в течение двух дней, область погибнет. Проводить кампанию против Шахкулу был назначен великий визирь Хадым Али-паша. Около Кютахьи он соединился с силами старшего из оставшихся в живых сыновей Баязида — принца Ахмета, наместника Амасьи. Отряды повстанцев заняли укрепленные позиции в районе Кызылкая и почти 40 дней отражали натиск султанских войск. Шахкулу был не в состоянии противостоять превосходившим силам врага и был вынужден отступить на восток к Сивасу.

Хотя армия султана могла бы загнать Шахкулу в угол неподалёку от  (в современном иле Кютахья), но принц Ахмет, вместо того, чтобы сражаться, попытался склонить янычар на свою сторону для достижения личных целей. Не добившись успеха, он был вынужден покинуть поле боя. Шахкулу не упустил свой шанс и сбежал.

Визирь с уже немногочисленным войском смог нагнать Шахкулу и его отряды только после форсированного марша через Малую Азию в Сивас. К тому времени число повстанцев сильно сократилось: примкнувшие к восстанию тимариоты бросили Шахкулу, также он потерял немалое число своих сторонников при отступлении из района Бурсы. Решающая битва состоялась в июле 1511 года у реки Гек-чай между Кайсери и Сивасом: в кровопролитном сражении отряды Шахкулу были разгромлены, а сам он погиб в бою, как и визирь Али-Паша. По-видимому, султанское войско также понесло немалые потери, поскольку янычары отказались от преследования повстанцев.

Итог 
Повстанцы не были побеждены, но они потеряли своего предводителя. Отряды были рассеяны, а после того, как Оттоманская Порта послала против них третью армию, многие бежали в Азербайджан во владения сефевидского шаха. По пути они напали на караван и случайно убили известного персидского учёного. Поэтому, после того, как беглецы достигли сефевидской границы в районе Эрзинджана, шах Исмаил не оказал им ожидаемого гостеприимства. Вообще, он не содействовал восстанию малоазиатских шиитов-кызылбашей. К тому же, когда остатки повстанцев нашли спасение в кызылбашских владениях, шах приказал казнить их «вождей», а остальных в качестве слуг раздать местным эмирам. Среди повстанцев было много крайних шиитов (гали), выдвигавших социальные требования, вот почему шах так жестоко с ними обошёлся. К таким идеологам в Сефевидском государстве относились очень негативно и круто с ними расправлялись.

Османский историк Джелалзаде обвинял в восстании руководство неспособных визирей. О том что что Баязид II пока не был осведомлён о восстании свидетельствуют эти слова, — «почему вы не сказали мне что они восстали». В ответ на это, сефевидский шах Исмаил спросил у бунтарей бежавших из Анатолии в Тебриз и по пути ограбивших караван, — «Кто же вам приказал вырезать пашей и беков моего уважаемого отца, мучать народ?», на что восставшие ответили, — «На пути шаха мы совершили героизм, вырезали язидов, проучили их», несмотря на это он ответил, — «Так в чём тогда вина этих караванов, что вы устроили резню и ограбили их», эти слова и проясняют, что шах Исмаил не имел отношения к поднятию восстания, при этом признав что его последователи совершили ошибку. Шах Исмаил разгневавшийся преждевременным восстанием своих последователей против Османского государства, заживо сварил бунтарей в кипящих казанах, тем самым пытаясь пресечь в будущем действия без его ведома.

Интересные факты 
В своих трудах Орудж-бек ошибочно называет Шахкулу «главнокомандующим персидской армией».

См. также 
 Шахкулу Текели
 Турецко-персидская война (1514—1555)

Примечания

Источники 
 Эфендиев О. А. Образование Азербайджанского государства Сефевидов в начале XVI века. — Баку, 1961. С. 108.

История Османской империи
Восстания в Османской империи
1511 год
Шахкулу